Cintajaya (Lakbok), een plaats in Indonesië
Cintajaya (Tanjungjaya), een plaats in Indonesië